, single interprété par le chanteur sénégalais Akon, sorti en 2004.
 , titre anglais de la série télévisée espagnole Vis a vis, diffusée depuis .
  () est un film allemand de Jörg Andreas sorti en 2004.
 '', film américain de Jared Cohn, sorti en 2017.